«Тьма, — и больше ничего» (, дословно: «Полная темнота, никаких звёзд») — сборник четырёх повестей американского писателя Стивена Кинга, опубликованный в США 9 ноября 2010 года. Сборник был объявлен 16 февраля 2010 на официальном сайте автора.

Сборник был включён в список бестселлеров по версии Publishers Weekly за 2010 год.

Повести, вошедшие в сборник 
Повести, входящие в этот сборник:

 1922 год ().
 Громила ().
 На выгодных условиях ().
 Счастливый брак ().

1922 год 
Апрель 1930 года. Сидя в номере дешёвого отеля в Омахе, Уилфред Лиланд Джеймс пишет признание о том, как летом 1922 года он убил свою жену Арлетт из-за нежелания продавать ферму и большой участок земли, и последующей за этим убийством цепочке страшных событий.

Громила 
Возвращаясь с выступления в книжном клубе, писательница детективных романов Тесс встречает на просёлочной дороге в Массачусетсе незнакомца и просит его подвести до дома по кратчайшему пути. Но после того, как незнакомец изнасиловал Тесс и бросил умирать, она начинает планировать свою месть.

На выгодных условиях 
Умирающий от рака Дэйв Стритер заключает сделку с дьяволом, после которой Дэйв излечивается от рака и его семье начинает вести по жизни, а его недруга (бывшего одноклассника Тома Гудхью) начинает преследовать череда неудач.

Счастливый брак 
Дарси Андерсон замужем уже 27 лет и воспитала двоих взрослых детей. Когда её муж Роберт находится в очередной командировке, Дарси ищет в гараже батарейки для телевизионного пульта и случайно натыкается на коробку под рабочим столом, содержание которой открывает ей страшное альтер-эго её мужа.

Издания 
Помимо обычного первого издания в твёрдом переплёте издательства «Scribner», которое вышло 9 ноября 2010 года, независимое издательство «Cemetery Dance» опубликовало сборник в декабре 2010 года специальным ограниченным изданием в трёх видах в крупноформатном твёрдом переплёте. Все три вида содержат цветные и чёрно-белые иллюстрации художников Гленна Чадборна (), Джилл Баумэн (), Алана М. Кларка (), и Винсента Чонга (). Лицевую и оборотную сторону суперобложки иллюстрировал Томислав Тикулин (). Первый «подарочный» вид этого издания, стоимостью $75, ограничен тиражом 1750 экземпляров. Второй вид, стоимостью $350, ограничен тиражом 750 экземпляров, и подписан Стивеном Кингом. Третий вид, стоимостью $1500, ограничен тиражом 52 экземпляра, пронумерован, подписан Кингом и всеми художниками, а также изготовлен из более дорогостоящих материалов. Все три вида помещены в футляры разного качества.

Переиздание сборника в мягкой обложке, опубликованное в мае 2011 года, содержит новый дополнительный рассказ «Нездоровье» («Under the Weather»).

Экранизации 
 Фильм Питера Аскина «» (2014) по последней повести сборника.
 Фильм телеканала Lifetime «» (2014) по второй повести.
 Фильм Зака Хилдитча «1922» (2017) по первой повести.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Книги по алфавиту
Сборники повестей Стивена Кинга
Литературные сборники 2010 года